(mot anglophone signifiant « anonyme »), peut désigner :

 , collectif d'internautes « hacktivistes » ;
  (2011), film allemand réalisé par Roland Emmerich ;
 , film américain de Akan Satayev, sorti en 2016 ;
 , groupe de rock andorran ;
 , groupe de chanteuses américaines ;
 , société de production cinématographique et de télévision ;
 Anonymus, groupe de  québécois fondé en 1989.